Hardo Aasmäe (1951) – politico estone
 Meelis Aasmäe (1972) – allenatore di sci di fondo e di biathlon ed ex fondista estone